Il singolare del torneo di tennis Lorraine Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Nick Saviano che ha battuto in finale Chip Hooper 6-4, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Wojciech Fibak (semifinali)
 Bill Scanlon (quarti di finale)
 Chip Hooper (finale)
 Tom Gullikson (primo turno)

 Brad Gilbert (primo turno)
 Jaime Fillol (primo turno)
 John Fitzgerald (primo turno)
 Anders Järryd (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lorraine Open 1983